Петруня:
 Петруня — село в Молдавии

Фамилия 
 Петруня, Максим Михайлович (род. 1980) — украинский футболист
 Петруня, Сергей Александрович (род. 1973) — советский, российский и украинский футболист